Иван Ряполовский: Ряполовский, Иван Андреевич Ногавица — родоначальник князей Ряполовских.
 Ряполовский, Иван Иванович — московский воевода и боярин, князь. 
 Ряполовский, Иван Фёдорович Хилок — боярин и воевода на службе у московского князя Василия III.